Skruvtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skruvtjärnet, sjö i Eda kommun,  (0,7 ha)
Skruvtjärnarna (Ramsjö socken, Hälsingland, 690122-149567), sjö i Ljusdals kommun, 
Skruvtjärnarna (Ramsjö socken, Hälsingland, 690136-149554), sjö i Ljusdals kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn